One Tree Hill (vulkaan), een dode vulkaankegel in Nieuw-Zeeland
One Tree Hill (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie die liep van 2003 tot 1012
One Tree Hill (U2), een nummer van U2